Die Perschaja Liha 1994/95 war die vierte Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 23. Juli 1994 und endete am 29. Juni 1995.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stieg in die Wyschejschaja Liha 1995 auf, die letzten drei Teams stiegen in die Druhaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Tabelle kick-off.by
 Second Division rsssf.com

1994
Fußballsaison 1994/95